Wielobój drużynowy mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 rozegrany został 8 sierpnia w hali Rio Olympic Arena. Mistrzostwo olimpijskie wywalczyła reprezentacja Japonii. Drugie miejsce zajęła Rosja, a trzecie Chiny.

Terminarz

Zakwalifikowane drużyny 
 Chiny
 Stany Zjednoczone
 Rosja
 Japonia
 Wielka Brytania
 Brazylia
 Ukraina
 Niemcy

Wyniki

Przypisy 

Wielobój drużynowy mężczyzn